Теодоряну () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Теодоряну, Йонел (1897—1954) — румынский писатель.
 Теодоряну, Стефана Велизар (1897—1995) — румынская романистка, поэтесса и переводчица.